Despretz peut faire référence à :

Patronyme 
 César Despretz (1791–1863), chimiste et physicien d'origine belge naturalisé français, membre de Royal Society, Société philomathique de Paris et Académie des sciences
 Sylvain Despretz, réalisateur de storyboard, concepteur artistique et acteur de doublage français

Autres 
 Moulin Despretz, un moulin disparu à Marquette-lez-Lille en France

Référence

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme